Иван Дубинин:
 Дубинин, Иван Викторович (1922—2005) —  гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Дубинин, Иван Владимирович (1914—1944) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Дубинин, Иван Константинович (1888—1920) — революционер, депутат Моссовета.